Высокское сельское поселение — название двух муниципальных образований в Брянской области в России.

 Высокское сельское поселение Мглинского муниципального района
 Высокское сельское поселение Унечского муниципального района

Соответствующие административно-территориальные единицы называются Высокскими сельскими административными округами.